Аројо дел Капулин има више значења:

 Аројо дел Капулин (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо дел Капулин (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику